Насьональ 1 1976/1977 () — 13-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1976/77 на сайте rsssf.com 

1976/1977
Алжир
Алжир
1976 год в Алжире
1977 год в Алжире